Luperc (divinitat), divinitat romana
 Luperc de Beirut, gramàtic grec del segle III
 Mummi Luperc, llegat romà del segle I